Картавцев — русская фамилия. Известные носители:
 Картавцев, Андрей Викторович (род. 1972) — российский певец, композитор, исполнитель своих песен, экс-солист групп: «Радуга», «Нежный возраст», «Азбука любви», «Адмирал МС».
 Картавцев, Евгений Эпафродитович (1850—1932) — экономист, управляющий Акционерным обществом Северо-Западных железных дорог, директор Крестьянского поземельного банка.